IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 2003/2004 podzielona była na 19 grup (po jednej w 13 województwach, po dwie w 3 województwach). Zwycięzcy w województwach awansowali bezpośrednio do III ligi. W województwach, gdzie były dwie grupy o awansie decydował baraż między zwycięzcami grup.

IV liga, grupa: dolnośląska 

||rowspan=14|

IV liga, grupa: kujawsko-pomorska 

||rowspan=12|

IV liga, grupa: lubelska 

||rowspan=11|

IV liga, grupa: lubuska 

||rowspan=13|

IV liga, grupa: łódzka 

||rowspan=13|

IV liga, grupa: małopolska zachód 

||rowspan=13|

IV liga, grupa: małopolska wschód 

||rowspan=13|

IV liga, grupa: mazowiecka 

||rowspan=1|

||rowspan=13|

IV liga, grupa: opolska 

||rowspan=13|

IV liga, grupa: podkarpacka

Tabela 

||rowspan=8|

Baraże o utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecze barażowe pomiędzy drużynami z miejsc 10-13 IV ligi a wicemistrzami 4 grup klasy okręgowej w woj. podkarpackim.Zwycięzca: Rzemieślnik PilznoZwycięzca: Izolator BoguchwałaZwycięzca: Błękitni RopczyceZwycięzca: Unia Nowa Sarzyna

IV liga, grupa: podlaska 

||rowspan=12|

IV liga, grupa: pomorska

Tabela 

||rowspan=4|

||rowspan=6|

Baraże o utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu rozegrano baraże o utrzymanie pomiędzy zespołami z miejsc 13-15 IV ligi oraz wicemistrzami z 3 grup klasy okręgowej w woj. pomorskim.

Zwycięzca: Pomezania Malbork

Uwaga!

Pomimo porażki w barażach Arki II Gdynia, ze względu na ujawnienie przekupienia w meczu Raduni Stężyca z Zaprem Ujeścisko w klasie okręgowej, gr. Gdańsk I i zmienieniem wyniku z boiska na walkower dla drużyny z Gdańska, rezerwy gdyńskiego zespołu zostały przesunięte na 1. miejsce w tabeli i awansowały bezpośredni do IV ligi na sezon 2004/2005.

Zwycięzca: Chojniczanka Chojnice

Zwycięzca: Bałtyk Gdynia

IV liga, grupa: śląska I

Tabela 

||rowspan=11|

Baraże o utrzymanie 
W barażach o utrzymanie brały udział drużyny z 13. miejsc w obu grupach śląskich.

Zwycięzca: Unia Racibórz (dzięki bramkom na wyjeździe)

IV liga, grupa: śląska II

Drużyny 

||rowspan=11|

Baraże o utrzymanie 
W barażach o utrzymanie brały udział drużyny z 13. miejsc w obu grupach śląskich.
Zwycięzca: Unia Racibórz (dzięki bramkom na wyjeździe)

IV liga, grupa: świętokrzyska 

||rowspan=14|

IV liga, grupa: warmińsko-mazurska 

||rowspan=13|

IV liga, grupa: wielkopolska południowa 

||rowspan=12|

IV liga, grupa: wielkopolska północna 

||rowspan=14|

IV liga, grupa: zachodniopomorska 

||rowspan=12|

Baraże o III ligę 
Udział biorą mistrzowie grup: małopolskich, górnośląskich i wielkopolskich. Zwycięzca dwumeczu awansuje do III ligi.

Małopolska 
 Okocimski KS Brzesko – Kmita Zabierzów 2:2
 Kmita Zabierzów – Okocimski KS Brzesko 1:0

Kmita Zabierzów awansował do III ligi, grupy IV.

Górny Śląsk 
 MKS Sławków – Górnik Jastrzębie 0:1
 Górnik Jastrzębie – MKS Sławków 3:0

Górnik Jastrzębie awansował do III ligi, grupy III.

Wielkopolska 
 Lech II Poznań – Jarota Jarocin 2:0
 Jarota Jarocin – Lech II Poznań 0:2

Lech II Poznań awansował do III ligi, grupy II

Jarota Jarocin zakwalifikował się do baraży uzupełniających o III ligę

Baraże uzupełniające 
Po wycofaniu się przed sezonem 2004/05 z trzeciej ligi Gwardii Koszalin, PZPN postanowił, iż o wolne miejsce w III lidze rywalizować będą drużyny z czterech zainteresowanych wojewódzkich okręgów.

Półfinały
 4 sierpnia 2004: Zawisza Bydgoszcz – Jarota Jarocin 0:2 (0:0)
 7 sierpnia 2004: Jarota Jarocin – Zawisza Bydgoszcz 1:0 (0:0)
 4 sierpnia 2004: Pogoń II Szczecin – Cartusia Kartuzy 4:2 (2:0)
 7 sierpnia 2004: Cartusia Kartuzy – Pogoń II Szczecin 0:5 (0:2)

Finał
 11 sierpnia 2004: Pogoń II Szczecin – Jarota Jarocin 1:0 (1:0)

Pogoń II Szczecin awansowała do III ligi, grupy II.

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w polskim sporcie
2004 w polskim sporcie